Das Internazionali di Tennis di San Marino 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2000 in der Stadt San Marino stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open und in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup gespielt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte dabei zur International Series Gold, während die Turniere in San Marino und Los Angeles zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Galo Blanco, der in diesem Jahr an Position sieben gesetzt bereits in der ersten Runde ausschied. Stattdessen gewann sein ungesetzter Landsmann Álex Calatrava, der sich im Finale gegen den ebenfalls spanischen Wild-Card-Besitzer Sergi Bruguera durchsetzen konnte. Es war Calatravas einziger Erfolg auf der ATP Tour. Im Doppel siegten die beiden ungesetzten Tschechen Tomáš Cibulec und Leoš Friedl, die damit die Nachfolge von Lucas Arnold Ker und Mariano Hood aus Argentinien antraten. Beide Titelverteidiger nahmen dieses Jahr nicht am Turnier teil. Für die beiden Tschechen war es ebenfalls der erste Titel ihrer Karrieren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in San Marino (Stadt)